Djingis khan kan syfta på:

 Djingis khan (1162–1227), mongolisk härskare
 Dschinghis Khan – en tysk popgrupp
 Dschinghis Khan (sång) –  Västtysklands bidrag till Eurovision Song Contest 1979
 Djingis Khan (spex) – ett av de mest kända lundensiska studentspexen
 Djingis Khan (bostadsområde) – ett bostadsområde i östra Lund, byggt 1971-1972